Chao’an kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chaozhou (prefekturhuvudort i Kina), Guangdong, 
 Chao'an Xian, härad, Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar